Bachhausen ist der Ortsname von

 Bachhausen (Berg), Ortsteil der Gemeinde Berg, Landkreis Starnberg, Bayern
 Bachhausen (Mamming), Ortsteil der Gemeinde Mamming, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Bachhausen (Mühlhausen), Ortsteil der Gemeinde Mühlhausen, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern